Международная федерация баскетбольных ассоциаций (, в русской транслитерации ФИБА) составляет рейтинг национальных баскетбольных сборных на основе всех международных турниров под эгидой ФИБА.

Объединённый рейтинг страны состоит из суммы рейтинга:
 мужской сборной страны;
 женской сборной страны;
 юношеской сборной страны (от 16 до 19 лет);
 сборной девушек страны (от 16 до 19 лет).

Система подсчёта очков 
При составлении рейтингов учитываются только турниры, проводимые ФИБА; другие соревнования, такие как региональные чемпионаты, товарищеские турниры и встречи не учитываются.

Очки соревнований 

Каждый турнир под эгидой ФИБА имеет свою степень значимости, основанную на уровне национальных команд, которые принимают в нём участие.

Мужской и женской сборной

Юношеской сборной и сборной девушек

Рейтинговые очки за соревнования 
В отличие от футбольных турниров в баскетболе команды продолжают бороться за рейтинговые места даже после потери шансов на победу в турнире.

Рейтинговые очки за занимаемые места одинаковы для всех сборных.

Цикличность и обновляемость 

Перерасчёт рейтинга осуществляется после каждого турнира из перечисленных выше. При расчёте учитываются выступления команд за два последних олимпийских цикла (то есть 8 лет). Результаты в турнирах, проходивших более 8 лет назад, отбрасываются и заменяются более новыми.

Рейтинг

Рейтинг мужских сборных

Рейтинг женских сборных

Рейтинг юношеских сборных

Рейтинг сборных девушек

Примеры 
Ниже приведены подробные результаты расчёта рейтинга Российской федерации баскетбола после 2013 года, в публикации рейтинга от 30 ноября 2013 года.

O Чемпионы Олимпийских игр
W Чемпионы мира

Ссылки 

Баскетбол
Спортивные рейтинги